Gros Dégueulasse est une série de bande dessinées humoristiques de Reiser.
 Gros Dégueulasse est un film réalisé en 1985 par Bruno Zincone.
 Gros Dégueulasse est une chanson du groupe Les Wriggles issue de l'album Tant pis ! Tant mieux !.